

Weintraub es un nom de famille yiddish qui a différentes versions et transcriptions, à savoir: en   (Weintrob, Vayntrob, en , en  Vayntroyb, Weinraub, Weinrab, Weinrob). Il est porté entre autres par : 
 Abraham Weintraub (1971-), économiste et professeur brésilien
 Amir Weintraub,  (-1986, Rehovot), un joueur de tennis israélien
 Franz Weintraub (Franz West) (1909–1984), homme politique autrichien et un journaliste 
 Jerry Weintraub (-1937), un producteur de film américain
 Sol Weintraub
 Stanley Weintraub (1929-2019), professeur, historien militaire et biographe américain
 Stefan Weintraub (1897, Breslau – 1981, Sydney), un musicien de jazz allemand 
 Steven Weintraub (-1951), un mathématicien américain 
 William Weintraub (1926-2017), documentariste à l'Office national du film, romancier et journaliste canadien
 Florence Catherine Weintraub, née Currier, aka: Jane Morgan (* 1920), un chanteur pop américain

Weinraub 
 Munio (Gitai-)Weinraub,  (1909, Szumlany  1970)

Waintraub 
 Judith Waintraub, journaliste française

Weinrob

Weinrab

Voir aussi 
  (Weinryb, Weinrib, etc.)
 
 
 
 , 
 , 
 
 

Patronyme germanique
Patronyme juif